Een Tsjechische gemeente:
 Biskupice (okres Chrudim)
 Biskupice (okres Prostějov)
 Biskupice (okres Svitavy)
 Biskupice (okres Zlín)
 Biskupice-Pulkov (okres Třebíč)

 Een Slowaakse gemeente:
 Biskupice (okres Lučenec)

 Plaatsen in Polen:
 Biskupice (powiat Legnicki), een plaats in woiwodschap Neder-Silezië, in powiat Legnicki
 Biskupice (powiat Oleśnicki), een plaats in woiwodschap Neder-Silezië, in powiat Oleśnicki
 Biskupice (powiat Wołowski), een plaats in woiwodschap Neder-Silezië, in powiat Wołowski
 Biskupice (powiat Wrocławski), een plaats in woiwodschap Neder-Silezië, in powiat Wrocławski
 Biskupice (powiat Radziejowski), een plaats in woiwodschap Koejavië-Pommeren, in powiat Radziejowski
 Biskupice (powiat Toruński), een plaats in woiwodschap Koejavië-Pommeren, in powiat Toruński
 Biskupice (Lublin), een plaats in woiwodschap Lublin, in powiat Świdnicki
 Biskupice (Łódź), een plaats in woiwodschap Łódź, in powiat Sieradzki
 Biskupice (powiat Dąbrowski), een plaats in woiwodschap Klein-Polen, in powiat Dąbrowski
 Biskupice (powiat Krakowski), een plaats in woiwodschap Klein-Polen, in powiat Krakowski
 Biskupice (powiat Miechowski), een plaats in woiwodschap Klein-Polen, in powiat Miechowski
 Biskupice (powiat Proszowicki), een plaats in woiwodschap Klein-Polen, in powiat  Proszowicki
 Biskupice (gemeente), een landgemeente in woiwodschap Klein-Polen
 Biskupice (powiat Wielicki), een plaats in woiwodschap Klein-Polen, in powiat Wielicki
 Biskupice (gemeente Brudzeń Duży), een plaats in woiwodschap Mazovië, in powiat Płocki, in gemeente Brudzeń Duży
 Biskupice (gemeente Drobin), een plaats in woiwodschap Mazovië, in powiat Płocki, in gemeente Drobin
 Biskupice (powiat Pruszkowski), een plaats in woiwodschap Mazovië, in powiat Pruszkowski
 Biskupice (powiat Kluczborski), een plaats in woiwodschap Opole, in powiat Kluczborski
 Biskupice (powiat Oleski), een plaats in woiwodschap Opole, in powiat Oleski
 Biskupice (powiat Częstochowski), een plaats in woiwodschap Silezië, in powiat Częstochowski
 Biskupice (powiat Zawierciański), een plaats in woiwodschap Silezië, in powiat Zawierciański
 Biskupice (powiat Buski), een plaats in woiwodschap Święty Krzyż, in powiat Buski
 Biskupice (powiat Opatowski), een plaats in woiwodschap Święty Krzyż, in powiat Opatowski
 Biskupice (powiat Pińczowski), een plaats in woiwodschap Święty Krzyż, in powiat Pińczowski
 Biskupice (powiat Gnieźnieński), een plaats in woiwodschap Groot-Polen, in powiat Gnieźnieński
 Biskupice (powiat Kaliski), een plaats in woiwodschap Groot-Polen, in powiat Kaliski
 Biskupice (powiat Koniński), een plaats in woiwodschap Groot-Polen, in powiat Koniński
 Biskupice (powiat Ostrowski), een plaats in woiwodschap Groot-Polen, in powiat Ostrowski
 Biskupice (powiat Poznań), een plaats in woiwodschap Groot-Polen, in powiat Poznański
 Biskupice (powiat Średzki), een plaats in woiwodschap Groot-Polen, in powiat Średzki
 Biskupice (powiat Wolsztyński), een plaats in woiwodschap Groot-Polen, in powiat Wolsztyński
 Biskupice (West-Pommeren), een plaats in woiwodschap West-Pommeren, in powiat Szczecinecki